Макінтош () може стосуватись:
 Макінтош (; ) — шотландське прізвище, спочатку членів однойменного клану.
 Клан Макінтош (; ) — шотландський клан;
 Макінтош — оповідання англійського письменника Сомерсета Моема.

Назви продуктів і компаній 
 Макінтош () — дощовик.
 Macintosh, Mac — бренд персональних комп'ютерів фірми Apple Inc.
 Макінтош () — популярний в Північній Америці сорт яблук.
  або John Mackintosh and Co — кондитерська компанія, тепер частина Nestlé.
  (Іриски Макінтоша) — марка шоколадних батончиків (a candy bar), що виробляються Nestlé в Швейцарії, а найбільші продажі має в Канаді через канадські представництва Nestlé.
  — американський виробник аудіотехніки.

Персоналії 
 Макінтош (прізвище)

Топоніми

Макінтош — місто, штат Алабама
 Макінтош — місто, штат Флорида
 Макінтош — місто, штат Міннесота
 Макінтош — місто, штат Південна Дакота
 Макінтош — переписна місцевість, штат Нью-Мексико